Midnight Express – książka Billy’ego Hayesa i Williama Hoffera
 Midnight Express – amerykański film z 1978